Премия «Энни» за лучший домашний анимационный фильм () ежегодно присуждается , некоммерческой организацией, которая отмечает вклад в развитие анимации лучшему анимационному фильму года, предназначенному для прямой трансляции видео. Это одна из премий Энни, которая отмечает вклад в анимацию, в том числе продюсеров, режиссёров и актёров озвучивания. Премия Annie Awards была учреждена в 1972 году Джун Форей , чтобы отметить личный вклад в анимацию.

Победители и номинанты

Примечания 

 Главные

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Специфические

Ссылки 

 Official website of the Annie Awards 

Домашняя программа